Dictyocaulus är ett släkte av rundmaskar. Dictyocaulus ingår i familjen Dictyocaulidae. 

Dictyocaulus är enda släktet i familjen Dictyocaulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Dictyocaulus